Le mot buggy désigne un véhicule tout-terrain léger et découvert. Il peut aussi faire référence à :
 Kite buggy, char tracté par un cerf-volant ;
 buggy, type de carriole tractée par des chevaux ;
 une marque de chaussure développée par le groupe Éram ;
 Buggy, nom de plume d'Évelyne Koger (1929-1962), parolière française ;
 Vline Buggy, nom de plume de Liliane Koger (née en 1929), après le décès de sa sœur Évelyne ;
 Buggy, un jeu vidéo sorti en 1998.

Nom de plume